Barbeuia madagascariensis – gatunek rośliny z monotypowego rodzaju Barbeuia i rodziny Barbeuiaceae z rzędu goździkowców. Jest to liana występująca jedynie na Madagaskarze (endemit). Gatunek jest skrajnie zagrożony wymarciem.

Morfologia 
Liana o liściach skrętoległych, bez przylistków, ogonkowych. Blaszka liściowa jest niepodzielona, całobrzega, owalna i pierzaście użyłkowana. Kwiaty promieniste, wsparte przysadkami wyrastają na długich szypułkach skupione w gronach. Działki kielicha w liczbie 5 mają zaokrąglone końce, płatków korony brak. Pręciki są wolne, w liczbie od 30 do 100 wyrastają w 2–4 okółkach. Dwukomorowa zalążnia górna zbudowana jest 2 owocolistków. W każdej komorze znajduje się jeden zarodek. Znamię znajduje się bezpośrednio na zarodni lub na krótkiej szyjce. Owocem jest twarda, drewniejąca torebka z 1 lub 2 nasionami.

Systematyka 
Gatunek był długi czas włączany do szkarłatkowatych (Phytolaccaceae), jednak badania molekularne wykluczają taka możliwość.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2017)

Przypisy 

Goździkowce